Cene Prevc (ur. 12 marca 1996 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski. Reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Drużynowy srebrny medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.  Medalista mistrzostw świata juniorów (2013) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013).

Brat Petera, Domena i Niki, również uprawiających skoki narciarskie.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy międzynarodowy start w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską odnotował 6 lutego 2011 w Kranju. W zawodach rangi FIS Cup zajął wówczas 15. pozycję. W sezonie 2011/2012 kilkukrotnie kończył konkursy tego cyklu w pierwszej dziesiątce, w tym dwa razy na podium. Pozwoliło mu to zwyciężyć w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2011/2012. W styczniu 2012 w Bischofshofen zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 56. miejsce.

8 września 2012 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 14. pozycję w zawodach w Lillehammer. Dzień później zajął 2. miejsce w zawodach tego cyklu, przegrywając wyłącznie z Austriakiem Wolfgangiem Loitzlem. W styczniu 2013 startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Innsbrucku i Bischofshofen, ale nie uzyskał awansu do konkursu głównego. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013. Indywidualnie zajął 11. pozycję, zaś w zawodach drużynowych zdobył złoty medal. Złoto wywalczył też w zawodach indywidualnych i w drużynie męskiej na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, a w drużynowych zawodach mieszanych zdobył srebrny medal.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2014 zajął 9. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. W marcu 2014 stawał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego: zajął 2. lokatę w Falun i dwukrotnie 3. w Zakopanem. 21 marca 2014 w Planicy zadebiutował w konkursie głównym zawodów Pucharu Świata. Zajął w nim 16. pozycję, tym samym zdobywając pierwsze punkty cyklu.

W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2014 trzykrotnie zwyciężył i 2 razy był drugi. Cały cykl ukończył na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej. We wrześniu 2014 zadebiutował w Letnim Grand Prix – zawody w Ałmaty ukończył na 16. i 19. pozycji. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2015 zajął 12. lokatę indywidualnie i 5. w drużynie. W marcu 2015 startował w Pucharze Świata. Najwyżej sklasyfikowany był w zawodach w Lahti, na 17. miejscu.

W sezonie 2015/2016 raz stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego – w marcu 2016 był 3. w Czajkowskim. W Pucharze Świata nie zdobył punktów.

Sezon zimowy 2016/2017 rozpoczął od dwóch zwycięstw i 2. miejsca w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Vikersund. W kolejnych tygodniach trafił do kadry na zawody Pucharu Świata. W otwierających 65. Turniej Czterech Skoczni zawodach w Oberstdorfie zajął najwyższe w sezonie, 8. miejsce. Poza tym występem w PŚ najwyżej klasyfikowany był na 21. lokacie; zajmował głównie miejsca w trzeciej i czwartej dziesiątce. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zajął na nich 43. pozycję indywidualnie na skoczni normalnej.

W sezonie 2017/2018 raz stał na podium w Pucharze Kontynentalnym, ponownie zajmując 3. miejsce w Czajkowskim. W sezonie 2018/2019 najwyżej w tym cyklu sklasyfikowany był na 17. pozycji.

W sezonie zimowym 2019/2020 naprzemiennie startował w Pucharze Świata i Pucharze Kontynentalnym. W najwyższej rangi cyklu indywidualnie najwyżej klasyfikowany był na 13. miejscu, w lutym 2020 w Lahti. W klasyfikacji generalnej sezon 2019/2020 Pucharu Świata ukończył na 33. pozycji ze 112 punktami.

W sezonie zimowym 2020/2021 w Pucharze Świata najwyżej sklasyfikowany był na 10. miejscu, w grudniu 2020 w Engelbergu, zaś w Pucharze Kontynentalnym trzykrotnie zajmował drugą i trzykrotnie trzecią pozycję. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie był 15. na skoczni normalnej i 9. na dużej, a w drużynie męskiej zajął 5. pozycję.

Zawody Letniego Grand Prix 2021 trzykrotnie ukończył w pierwszej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowany był we wrześniu w Szczuczyńsku, na 5. miejscu. W zimowej części sezonu 2021/2022 startował w Pucharze Świata, regularnie zdobywając punkty. Trzynaście razy kończył indywidualne zawody cyklu w najlepszej dziesiątce. 30 stycznia 2022 w Willingen zajął w zawodach Pucharu Świata 3. pozycję, tym samym zajmując jedyne w karierze miejsce na podium cyklu. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, na których indywidualnie był 12. na skoczni dużej, a w drużynie męskiej, wraz z Lovro Kosem, Timim Zajcem i Peterem Prevcem, zdobył srebrny medal. W ostatnim konkursie sezonu 2021/2022 Pucharu Świata, rozegranym 27 marca 2022 w Planicy, zajął 7. miejsce. Cały sezon ukończył na najwyższej w karierze 10. pozycji w klasyfikacji generalnej z 657 punktami.

W letniej części sezonu 2022/2023 nie startował w zawodach międzynarodowych. 4 października 2022 poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Prevca na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Prevca na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Prevca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Prevca na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Zwycięstwa w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1996